Atchugarry puede referirse a:

Personas 
 Alejandro Atchugarry (1952-2017), también conocido como Alejandro Víctor Washington Atchugarry Bonomi, abogado, profesor, y político uruguayo, militante del Partido Colorado de Uruguay.
 Pablo Atchugarry (1954-), escultor uruguayo que se ha destacado por sus obras monumentales realizadas en mármol de Carrara.